Amerikai Egyesült Államok
 Belmont (Arizona), város Arizona államban
 Belmont (Arkansas), város Arkansas államban
 Belmont (Észak-Karolina), város Észak-Karolina államban
 Belmont (Georgia), város Georgia államban
 Belmont (Illinois), város Illinois államban
 Belmont (Indiana), város Indiana államban
 Belmont (Kalifornia), város Kalifornia államban
 Belmont (Bracken megye, Kentucky), város Kentucky állam Bracken megyéjében
 Belmont (Bullitt megye, Kentucky), város Kentucky állam Bullitt megyéjében
 Belmont (Maine), város Maine államban
 Belmont (Massachusetts), város Massachusetts államban
 Belmont (Michigan), város Michigan államban
 Belmont (Mississippi), város Mississippi államban
 Belmont (Missouri), város Missouri államban
 Belmont (Nebraska), város Nebraska államban
 Belmont (Nevada), város Nevada államban
 Belmont (város, New Hampshire), város New Hampshire államban
 Belmont (statisztikai település, New Hampshire), statisztikai település Arizona New Hampshire államban
 Belmont (New York) falu New York államban
 Belmont (Bronx)
 Belmont (Nyugat-Virginia), város Nyugat-Virginia államban
 Belmont (Ohio), város Ohio államban
 Belmont (Pennsylvania), város Pennsylvania államban
 Belmont (Anderson megye, Tennessee), város Tennessee állam Anderson megyéjében
 Belmont (Coffee megye, Tennessee), város Tennessee állam Coffee megyéjében
 Belmont (Jefferson megye, Tennessee), város Tennessee állam Jefferson megyéjében
 Belmont (Texas), város Texas államban
 Belmont (Vermont), város Vermont államban
 Belmont (Loudoun megye, Virginia), város Virginia állam Loudoun megyéjében
 Belmont (Montgomery megye, Virginia), város Virginia állam Montgomery megyéjében
 Belmont (Washington) önkormányzat nélküli település Whitman megyében
 Belmont (falu, Lafayette megye, Wisconsin), város Kentucky állam Wisconsin megyéjében
 Belmont (város, Lafayette megye, Wisconsin), város Kentucky állam Wisconsin megyéjében
 Belmont (Portage megye, Wisconsin), város Kentucky állam Wisconsin megyéjében
 Belmont megye egy megye az Amerikai Egyesült Államokban, Ohio államban
 Egyesült Királyság
 Belmont (Sutton) község a Nagy-London déli részén fekvő Sutton mellett
 Franciaország
 Belmont-d’Azergues település Franciaországban, Rhône megyében
 Belmont (Doubs) település Franciaországban, Doubs megyében
 Belmont (Jura) település Franciaországban, Jura megyében
 Belmont (Isère) település Franciaországban, Isère megyében
 Belmont (Gers), település Franciaországban, Gers megyében
 Belmont (Haute-Saône) település Franciaországban, Haute-Saône megyében
 Belmont (Haute-Marne) település Franciaországban, Haute-Marne megyében
 Belmont-Tramonet település Franciaországban, Savoie megyében
 Belmont-Luthézieu település Franciaországban, Ain megyében
 Belmont (Bas-Rhin) település Franciaországban, Bas-Rhin megyében
 Belmont-lès-Darney település Franciaországban, Vosges megyében
 Belmont-Sainte-Foi település Franciaországban, Lot megyében
 Belmont-Bretenoux település Franciaországban, Lot megyében
 Belmont-de-la-Loire település Franciaországban, Loire megyében
 Belmont-sur-Rance település Franciaországban, Aveyron megyében
 Belmont-sur-Buttant település Franciaországban, Vosges megyében
 Belmont-sur-Vair település Franciaországban, Vosges megyében

 Grenada
 Belmont település Grenadában